Kythera steht für: 

 Kythēra, altgriechische Schreibweise von Kythira
 Kythera-Preis, Kulturpreis der Düsseldorfer Kythera-Kulturstiftung

Siehe auch:
 Einschiffung nach Kythera, Gemälde von Watteau im Louvre 
 Einschiffung nach Insel Kythera, Gedichtband von Georgi Wladimirowitsch Iwanow
 Philoxenos von Kythera, griechischer Thyrambendichter 
 Die Reise nach Kythera, filmisches Drama von Theodoros Angelopoulos (1984) 
 Eine Reise nach Kythera, Gedicht von Charles Baudelaire 
 Xenodamos von Kythera, griechischer Chorlyriker des 7. Jh. v. Chr.